Ketel keresztnév
 Ketel település Romániában, Beszterce-Naszód megyében